Крњин може бити:

 Крњин (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација Босне и Хецеговине, БиХ
 Горњи Крњин, насељено мјесто у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија
 Доњи Крњин, насељено мјесто у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија
 Крњин (планина), планина у Републици Српској, БиХ